Frédéric Martin, Frédérick Martin ou Freddy Martin peut désigner :

 Frédéric Martin (1975-), éditeur français, fondateur des éditions Le Tripode

 Frédéric Martin (1872-1942), personnalité politique de Genève ;
 Frédéric Martin (1905-?), espion français connu sous le pseudonyme de Rudy de Mérode ;
 Frederick Martin (1929-2013), footballeur écossais ;
 Frédérick Martin (1958-2016), compositeur français ;
 Frédéric Martin (1969-), joueur de football français ;
 Frédéric Martin (1973-), humoriste, animateur radio français, fils de Jacques Martin ;
 Freddy Martin (1906–1983), saxophoniste ténor et chef de big band américain.

Notes et références